Backstage (en anglais « arrière-scène ») peut désigner :

Cinéma/Théâtre 
 Back Stage, un film muet américain d'Arvid E. Gillstrom, sorti en 1917 ;

 Backstage, un film français d'Emmanuelle Bercot, sorti en 2005.

Publications 

 Backstage (ou Back Stage), un magazine américain sur le cinéma et le spectacle vivant créé en 1960.

Jeux vidéo 
 WCW Backstage Assault, un jeu vidéo de catch professionnel sorti en 2000.